(1851—1922) — військовий діяч Російської імперії, генерал від інфантерії.
  (1923—2002) — російський радянський промисловець українського походження (родом з Донщини). Герой Соціалістичної Праці.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок